Супій (притока Дніпра) — річка в Чернігівській, Київській та Черкаській області
 Супій (притока Рванця) — річка в Чернігівській області
 Супій (озеро) — озеро у Київській області

Див. також 
 Супійська осушувальна система